Тревельян () — валлийская и корнуоллская фамилии, образованные от топонима, который первоначально означал «усадьба» или Трев (город на валлийском языке) Эльяна».

 Тревельян, Джордж Маколей (1876—1962) — английский историк.
 Тревельян, Хэмфри (1905—1985) — британский дипломат.
 Тревельян, Чарльз Эдвард (1807—1886) — британский чиновник, известный своей отрицательной ролью во время голода в Ирландии (1845—1849)
 Тревельян, Энн-Мари (род. 1969) — британский политик.